Equazione di Fisher – in matematica finanziaria, un'equazione che stima la relazione tra tasso di inflazione atteso, tasso d'interesse nominale e tasso d'interesse reale. Prende il nome da Irving Fisher.
Equazione di Fisher – in matematica, un caso particolare del modello generale di reazione-diffusione introdotto da Ronald Fisher.